Cappella di San Bernardo a Sassello
 Cappella di San Bernardo a Vado Ligure
Cappella di San Bernardo a Valgrana

Pagine correlate 
 Chiesa di San Bernardo